Дотто () — личное имя и фамилия.
 Дотто, Лука (род. 1990) — итальянский пловец, специализирующийся в плавании кролем.
 Дотто, Модхушудон (1824—1873) — бенгальский поэт и драматург, представитель Бенгальского Просвещения.

Имя 
 Дотто Оркнейский — аббат с островов Оркнейских, святой Католической церкви, память 9 апреля ст. стиля.